Geffen bezeichnet:

 Geffen Records, US-amerikanisches Musiklabel
 Geffen-Preis, israelischer Literaturpreis
 Geffen (Niederlande), Stadt in den Niederlanden
 Geffen (Münsterland), Dorf im Münsterland

Geffen ist der Familienname folgender Personen:
 Aviv Geffen (* 1973), israelischer Popmusiker
 David Geffen (* 1943), amerikanischer Musikproduzent, Filmproduzent, Regisseur und Philanthrop
 Lucien van Geffen (* 1987), niederländischer Schauspieler
 Margot van Geffen (* 1989), niederländische Hockeyspielerin

Geffen ist der Name einer ehemaligen niederländischen Gemeinde, die 1993 größtenteils nach Maasdonk eingemeindet wurde; kleinere Gebietsteile wurden nach Heesch und Oss umgegliedert.